Горковский сельсовет — название ряда упразднённых административно-территориальных единиц

 Горковский сельсовет — в Стародорожском районе Минской области Белоруссии (упразднён в 2013)
 Горковский сельсовет — в Егорьевском районе Московской области РСФСР (упразднён в 1939)
 Горковский сельсовет — в Истринском районе Московской области РСФСР (упразднён в 1939)